Pitești se poate referi la:

 Localități din România
 Pitești - oraș din județul Argeș
 Locatități din Republica Moldova
 Pitești - sat din cadrul comunei Beștemac din raionul Leova

Toponime românești